Slapy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Slapy nad Vltavou, Gemeinde im Okres Praha-západ
Slapy u Tábora, Gemeinde im Okres Tábor
Slapy, Ortsteil von Frýdštejn, Okres Jablonec nad Nisou